en français « faire pleuvoir » est le titre de plusieurs chansons :

 Make It Rain en 2006 est une chanson de Fat Joe.
 Make It Rain est une chanson de Foy Vance reprise par Ed Sheeran en 2014 pour la BO de Sons of Anarchy.
 Make It Rain en 2010 est une chanson de Travis Porter.
 Make It Rain en 1969 est une chanson de Billy Mize.
 Make It Rain en 1970 est une chanson de Orange Bicycle.
 Make It Rain  est une chanson de Tom Waits.